

Geografia

Austria 
 Breitenbach am Inn – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Kufstein

Francja 
 Breitenbach – miejscowość
 Breitenbach-Haut-Rhin

Niemcy 
 Breitenbach – dzielnica Leinefelde-Worbis
 Breitenbach – dzielnica Sangerhausen
 Breitenbach – dzielnica Siegen
 Breitenbach – dzielnica gminy Wetterzeube, w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Burgenland
 Breitenbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Kusel
 Breitenbach am Herzberg – gmina w kraju związkowym Hesja, w powiecie Hersfeld-Rotenburg

Szwajcaria 
 Breitenbach – miejscowość

Inne 
 Breitenbach – zamek

Zobacz też 
 Breidenbach
 Breytenbach
 Großbreitenbach
 Kleinbreitenbach